El término facultad puede designar, en esta enciclopedia:

 Las facultades humanas, capacidades o aptitudes naturales, físicas o morales, que tiene la persona para hacer cosas.

 facultad personal,  acción o responsabilidad de una persona, la cual se hace más compleja y decidie omitir por tiempo y reiterar para lograr que deje de ser compleja su acción (complicado, facultad,  complicada, complejo, dificultad, difícil, dificultoso).

 facultad universitaria, sección de una universidad que corresponde a una rama del saber dentro del ámbito de las letras o las ciencias pura

En derecho o en la autoridad:

 En el Antiguo Régimen, en España:

 al personal sanitario de la Cámara del rey;
 a la Facultad real, un tipo de Cédula real relativa a bienes vinculados (mayorazgos o bienes de propios);
 a la autoridad o derecho que tiene una persona para hacer algo. Por ejemplo: Tiene la facultad de administrar todos mis bienes hasta que sea mayor de edad.

Enlaces externos 

 El diccionario thefreedictionary tiene información sobre facultad.